Непотягово — посёлок в Вологодском районе Вологодской области. Административный центр Спасского сельского поселения и Спасского сельсовета. Расположен на левом берегу реки Шограш.

География 
Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Кудрино, Авдотьино, Дмитриевское.

История 
До 26 декабря 2001 года Непотягово имело статус деревни.

Население 
По переписи 2002 года население — 1200 человек (543 мужчины, 657 женщин). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Культура 
 Храм в честь Преображения Господня (на момент 2020 находится на этапе строительства)
 Обелиск, посвященный ВОВ

Примечания

Ссылки 
 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района